Cyganka bezeichnet folgende Ortschaften in Polen:
 Cyganka (Dębe Wielkie), Dorf der Gmina Dębe Wielkie im Powiat Miński der Woiwodschaft Masowien
 Cyganka, Siedlung in der Gmina Masłowice, Woiwodschaft Łódź
 Cyganka (Milejów), Dorf der Gmina Milejów, 
 Cyganka (Nowy Dwór Gdański), Dorf der Gmina Nowy Dwór Gdański, Woiwodschaft Pommern
 Cyganka (Panki), Dorf der Gmina Panki, Woiwodschaft Schlesien
 Cyganka (Wiskitki), Dorf der Gmina Wiskitki im Powiat Żyrardowski der Woiwodschaft Masowien